Neuheide ist der Name folgender Orte:

 Neuheide, Ortsteil von Ribnitz-Damgarten, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Neuheide (Schönheide), Ortsteil von Schönheide, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Neuheide (Sondershausen), Ortsteil von Sondershausen im Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Neuheide, heute: Polanica Górna, Ortsteil der Stadt Polanica-Zdrój (Bad Altheide) im Powiat Kłodzki in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien
 Neuheide später Neuheit, heute: Nowiny, Ortsteil des Dorfs Babidół in der polnischen Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Kolbudy#Weitere Ortschaften

Siehe auch:
 Neuheidentum